BJ, de ISO-landcode voor Benin
 .bj, het internetlandcode topleveldomein van Benin
 BJ, de IATA-code voor Nouvelair Tunesie
 B.J., afkorting voor Bachelor of Journalism, een graad toegekend aan bepaalde studenten
BJ, blowjob/pijpbeurt